Hermsdorf kan syfta på:

Geografi

Polen

 Jerzmanowa – kommun vars tyska namn är Hermsdorf

Tjeckien

Heřmánkovice – en ort vars tyska namn är Hermsdorf
 Heřmanice u Frýdlantu – kommunen vars tyska namn är Hermsdorf

Tyskland 

 Hermsdorf, Thüringen – stad i Thüringen
 Hermsdorf/Erzgebirge – kommun i Sachsen
 Hermsdorf, Brandenburg – kommun i Brandenburg
 Hermsdorf, Berlin – stadsdel i Berlin
 Hermsdorf, Hohe Börde – tidigare kommun

Personer 
 Hans Hermsdorf (1914–2001), tysk politiker (SPD)
 Klaus Hermsdorf (1929–2006), tysk germanist

Se även 
 Hermersdorf